Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Connecticut Open 2014 nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla nejvýše nasazená světová dvojka Simona Halepová z Rumunska, kterou ve druhém kole vyřadila slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková.

Roli jedné z favoritek splnila česká světová čtyřka a druhá nasazená Petra Kvitová, která se probojovala do třetího finále Connecticut Open v řadě. Za hodinu a devět minut zdolala ve finále Slovenku Magdalénu Rybárikovou ve dvou setech 6–4 a 6–2. Z New Havenu si tak po dvou letech odvezla triumf. Obě hráčky se na okruhu WTA Tour potkaly poprvé. V rámci nižší úrovně, okruhu ITF, zvítězila Češka ve čtyřech z pěti utkání. Na slavnostním ceremoniálu uvedla: „Děkuji trenérovi, který tady někde je, a to nejen za tento týden, protože to se mnou někdy není jednoduché … Magdaléna hrála skvěle, jsme kamarádky a má tady za sebou výborný týden.“

Na okruhu WTA Tour Kvitová vybojovala třináctý titul a druhý v probíhající sezóně, když na počátku července slavila wimbledonskou trofej. Mezi českými tenistkami se zařadila na čtvrté místo po bok třinácti titulů Reginy Maršíkové. Více turnajových vítězství si připsaly Jana Novotná (24), Hana Mandlíková (27, od roku 1988 jako Australanka) a Martina Navrátilová (167), která odehrála většinu kariéry jako americká hráčka.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly volný do druhého kola.
  Simona Halepová (2. kolo)
  '''Petra Kvitová (vítězka)
  Eugenie Bouchardová (2. kolo)
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Flavia Pennettaová (2. kolo)
  Sara Erraniová (1. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová ''(odstoupila)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2014
WTA Tour 2014